

Cinema e televisione
 Richard Davies (nato nel 1926), attore britannico
 Richard Davies (1915-1994), attore cinematografico statunitense
 Richard Davies  – attore australiano
 Richard Davies  – attore e sceneggiatore

Guerra
 Richard Hutton Davies (1861-1918) – ufficiale dell'esercito della Nuova Zelanda
 Richard Bell-Davies (1886-1966) – pilota di caccia britannico della prima guerra mondiale

Musica
 Richard Davies  – cantautore australiano
 Rick Davies  – polistrumentista e membro degli Amoeba
 Rick Davies (Richard Davies, nato nel 1944) – musicista britannico, vocalist dei Supertramp

Sport
 Dick Davies (1936-2012) – giocatore di basket statunitense
 Richard Davies (nato nel 1990) – calciatore
 Rick Davies (nato nel 1952) – giocatore di football australiano
 Ritchie Davies (nato nel 1971) – giocatore di freccette professionista gallese
 Richard Davies (nato nel 1954) – giocatore di cricket inglese

Altro
 Richard Davies (1505-1581), vescovo e studioso gallese
 Richard Davies (1916-1995), membro della famiglia del Duca di Edimburgo
 Richard Davies (1833-1877), poeta di lingua gallese